Żegnaj, laleczko
 Żegnaj, laleczko (film 1944)
 Żegnaj, laleczko (film 1975)